Восто́чная Звезда́ — многозначное название:
 Восточная Звезда — перевод на русский язык названия корвета египетского флота «Нессабиз Сабах», который после его захвата в русско-турецкой войне 1828—1829 годов вошёл в состав Балтийского флота Российской империи под названием «Наварин».
 Восточная Звезда, Звезда Востока — используемые в русскоязычных средствах массовой информации переводы названия китайского туристического теплохода «Дунфанчжисин», который затонул на реке Янцзы 2 июня 2015 года из-за смерча. На теплоходе находились 458 человек.

Примечания